Bed of Rose’s – piosenka The Statler Brothers
 Bed of Rose’s – album The Statler Brothers